Folke Bengtsson, švedski hokejist, * 24. april 1944, Leksand, Švedska.

Bengtsson je v švedski ligi igral osem sezon za klub Leksands IF, sedem sezon pa za Djurgårdens IF. S klubom Leksands IF je v sezoni 1968/69 osvojil naslov švedskega državnega prvaka.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na olimpijskih igrah 1968 in svetovnem prvenstvu 1967, kjer je bil dobitnik srebrne medalje.

Statistika kariere

|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 61/62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 62/63
|
|
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 63/64
|
| 21
| 13
| 7
| 20
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 64/65
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 65/66
|
| 21
|
|
|
|
|
|
| 7
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 66/67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 67
|
| 6
| 5
| 1
| 6
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 67/68
|
| 16
| 7
| 7
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 68/69
|
| 21
| 17
| 13
| 30
|
| 6
|
| 7
| 6
| 1
| 7
|
| 0
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 69/70
|
| 20
| 8
| 4
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 70/71
|
| 20
| 6
| 3
| 9
| -6
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 71/72
|
| 23
| 9
| 4
| 13
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 72/73
|
| 16
| 4
| 1
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 73/74
|
| 28
| 12
| 8
| 20
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 74/75
|
| 30
| 13
| 7
| 20
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 75/76
|
| 9
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 257
| bgcolor="#7FFF00" | 101
| bgcolor="#7FFF00" | 56
| bgcolor="#7FFF00" | 157
| bgcolor="#7FFF00" | -6
| bgcolor="#7FFF00" | 34
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 0
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1968
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Leksands IF
Hokejisti Djurgårdens IF